La Karate1 Premier League 2017 est la deuxième édition de la Karate1 Premier League, compétition mondiale de karaté établie cette année-là. Elle comporte dix étapes :

Championships

Liens externes 
 https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=109
 https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=110
 https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=111
 https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=112
 https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=113

Un open était prévu à Moscou entre ceux d'Athènes et Salzbourg mais a été annulé en cours de saison.